Шульмак () — топоним:

 Шульмак — село в Раштском районе Таджикистана.
 Шульмак — название посёлка Новабад (Раштский район) до 1950 г.
 Шульмак — название сельской общины имени Рахимзоды (Раштский район) до 1980 г.